35-й чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин проводился в 1975 году в Симферополе по круговой системе. 

Чемпионами страны стали набравшие равное количество очков харьковчанин Эльшад Мурсалов и бакинец Борис Симонян. На третьем месте бакинец Юрий Арустамов.

Ход соревнования 
В чемпионате приняли участие 4 гроссмейстера и 12 мастеров спорта, пять из которых впервые играли в финале. В третьем туре лидерство захватил прошлогодний чемпион страны Аркадий Плакхин, но уже в пятом туре его догнал Эльшад Мурсалов. После победы в 8-м туре Мурсалов стал единоличным лидером. Однако после его поражения в 9-м туре лидером стало сразу семеро — Плакхин, Мурсалов, Гагарин, Фёдоров, Симонян, Арустамов и Габриелян. Решающим туром оказался 14-й, в котором определились будущие призёры. Последний 15-й тур не изменил их положения в турнирной таблице. Согласно Положению о чемпионате набравшие по 10 очков Мурсалов и Симонян были объявлены чемпионами. Набравшие по 9 очков Арустамов, Гагарин, Фёдоров и Габриелян распределились по местам согласно таблице коэффициентов. Забавно, что Габриелян получил ещё приз как миллионный посетитель местного кинотеатра «Симферополь».

Итоговое положение 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1975 №12 - 1976 №1

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спортивные соревнования в Симферополе
1975 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
1975 год в Крыму
Соревнования по шашкам на Украине
Спорт на Украине в 1975 году
Чемпионаты СССР в 1975 году